

Film
Buttercups – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
Buttercups – cortometraggio del 2013 diretto da Talia Sherman

Pagine correlate
Buttercup (disambigua)